Kokot je příjmení, jež nosí více osobností. V České republice byli k roku 2016 celkem dva jeho nositelé a 68 nositelů zdrobnělé varianty Kokotek.

osoby
 Aleš Kokot – slovinský fotbalista
 Andrej Kokot – slovinský spisovatel
 Franciszek Kokot – polský lékař, endokrinolog
 Jure Kokot – slovinský volejbalista
 Manfred Kokot – německý lehký atlet, reprezentant NDR
 Mendi Kokotová – slovinská novinářka
 Sławomir Kokot – polský konzervativně-pravicový politik (Kongres Nowej Prawicy)
 Zoran Kokot – bosenský fotbalista

související články
 Kokot
 Kokotović

Reference

Externí odkazy